Victor Golovatenco est un footballeur international moldave né le  à Chișinău. Il a évolué professionnellement au poste de défenseur entre 2003 et 2018.

Carrière

En club 

Victor Golovatenco commence sa carrière lors de la saison 2002-2003 au FC Sheriff Tiraspol. Il évolue ensuite au FC Tiraspol de la saison 2003-2004 jusqu'au début de la saison 2007-2008. Il signe alors au FK Khimki. 

En 2010, Golovatenco s'engage avec le FC Kouban Krasnodar puis en 2011, il signe au FK Sibir Novossibirsk.

Sélection nationale 

Victor Golovatenco est international moldave depuis 2004. Il compte soixante-treize sélections et trois buts avec l'équipe de Moldavie.

Statistiques

Palmarès 
 Champion de Moldavie en 2003 avec le FC Sheriff Tiraspol.
 Champion de deuxième division russe en 2010 avec le Kouban Krasnodar.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international moldave
Joueur du Sheriff Tiraspol
Joueur du FC Tiraspol
Joueur du FK Khimki
Joueur du Kouban Krasnodar
Joueur du FK Sibir Novossibirsk
Joueur du FC Bălți
Joueur du Zimbru Chișinău
Naissance en avril 1984
Naissance en RSS moldave
Naissance à Chișinău